Maaskant ist der Familienname folgender Personen:

 Huig Maaskant (1907–1977), niederländischer Architekt
 Martijn Maaskant (* 1983), niederländischer Radrennfahrer
 Robert Maaskant (* 1969), niederländischer Fußballtrainer und ehemaliger Spieler